Термин история ментальностей — калька с французского histoire des mentalités (что можно также перевести как 'история установок, 'история мировоззрений'), термин, относящийся к манере описания истории (см. историография) связанный с tournant critique последнего поколения школы «Анналов» (в частности, история книги и чтения у Роже Шартье).

История ментальностей фокусируется не на войнах, великих людях, и политике, которые были объектом большинства европейских историографий с древних времен, а, наоборот, на мышлении в культурах и социальных группах прошлого. Термин можно также рассматривать в качестве эквивалента или гипонима для истории культуры.

Примечания

Литература 
 Берк, Питер, 'Strengths and Weaknesses in the History of Mentalities'. in Varieties of Cultural History (Cambridge: Polity Press, 1997), pp. 162-82; revised from original publication in History of European Ideas, 7 (1986), 439-51.
 Шартье, Роже, 'Cultural History: Between Practices and Representations', trans. Lydia Cochrane (Cambridge, 1988)
 Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle (Paris, Seuil, 2004).
 См. также Жорж Дюби, Карло Гинзбург, , Роберт Дарнтон

История культуры
Философия истории